Thomas Hugues est le nom de plusieurs personnes :

 Thomas Hughes (1571-1623), est un dramaturge anglais.
 Thomas Hughes (1822-1896), est un écrivain britannique.
 Thomas Hughes (1851–1940), est un footballeur écossais.
 Thomas Hugues (1966– ) est un journaliste français.